Filmpreis 2010 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2010
 Europäischer Filmpreis 2010